Angelo Pilati (1909-1930) – calciatore italiano
 Carlantonio Pilati (1733-1802) – giurista, storico e pubblicista italiano
 Francesco Pilati (... – ...) –  calciatore italiano
 Franz Pilati von Tassul (1746-1805) – generale austriaco
 Gaetano Pilati (1881-1925) – politico italiano
 Giacomo Pilati (n. 1962) – giornalista e scrittore italiano
 Mario Pilati (1903-1938) – compositore e musicista italiano
 Piero Pilati (1903 – ...) – calciatore italiano

Pagine correlate
 Pilato